Joël Tanter (né en 1951), footballeur français ;
  (né en 1949), speaker américain ;
 Mickael Tanter (né en 1970), physicien français, spécialiste d'imagerie médicale ultrasonore.